Талахтах-Юрюе — топоним в России якутского происхождения.

 Талахтах-Юрюе — река, левый приток р. Омолой, Республика Саха (Якутия), координаты 68°42’с. ш. 131°18’в. д..
 Талахтах-Юрюе — река, левый приток р. Хара-Улах, Республика Саха (Якутия), координаты 70°30’с. ш. 129°28’в. д..
 Талахтах-Юрюе — река, левый приток р. Тумара, Республика Саха (Якутия), координаты 68°14’с. ш. 129°31’в. д..

Примечания